Altınordu, stad in Turkije
Altınordu SK, sportclub uit Turkije (İzmir)